Südwind steht für:
 Südwind, Wind aus südlichen Richtungen
 Südwind-Institut, wissenschaftliches Institut in Bonn
 Südwind Verein, entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation in Wien
 Südwind Magazin, Zeitschrift des Südwind Vereins
 Südwind (Windkraftanlagenhersteller), deutsches Unternehmen
 Südwind, Wohnwagentyp der Firma Knaus Tabbert
 Südwind (Lied), Lied von Wilfried und Joesi Prokopetz, 1985

Siehe auch:
 Wind des Südens, Filmdrama